Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Justin Gimelstob che ha battuto in finale Sandon Stolle 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (primo turno)
 Alex Rădulescu (quarti di finale)
 Vince Spadea (secondo turno)
 Karol Kučera (semifinali)

 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Sandon Stolle (finale)
 Jonathan Stark (semifinali)
 Tomás Carbonell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1996